Хаше́м Бейкзаде́ (, 22 января 1984, Шираз) — иранский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за сборную Ирана.

Клубная карьера 
Бейкзаде является воспитанником юношеской академии клуба «Фаджр Сепаси» и со времени своего появления в главной команде в чемпионате Ирана сезона 2005/06 стал одним из самых заметных игроков клуба. Вскоре он перебрался в тегеранский «Эстегляль», где в первый же свой сезон стал в составе команды чемпионом Ирана, однако в большинстве матчей «Эстегляля» Бейкзаде на поле не выходил.

Международная карьера 
Бейкзаде дебютировал в составе сборной Ирана в августе 2006 года в товарищеском матче против сборной ОАЭ. Бейкзаде впоследствии вызывался в сборную для участия в Кубке Федерации футбола Западной Азии 2007, проходившем в Аммане (Иордания). На этом турнире он впервые забил в составе Ирана: в ворота Ирака в финальном матче 24 июня 2007 года.

Бейкзаде также принимал участие в матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2010. 1 июня 2014 года он был назван в качестве игрока сборной Ирана, отправляющейся на чемпионат мира 2014 под руководством главного тренера Карлуша Кейроша.

Достижения 
 «Эстегляль»
 Чемпион Ирана (2): 2008/09, 2012/13

 «Сепахан»
 Чемпион Ирана (2): 2010/11, 2011/12

Клубная статистика 
Данные на 9 февраля 2014

Голы за сборную Ирана

Примечания

Ссылки 
 Хашем Бейкзаде на Persian League

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Фаджр Сепаси»
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Сепахан»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Саба Ком»
Игроки ФК «Трактор» Тебриз